Christian Clemens, né le  à Cologne, est un footballeur allemand qui évolue au poste de milieu offensif au SV Darmstadt 98.

Biographie

Débuts et formation

FC Cologne

Schalke 04

En sélection

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Joueur du FC Cologne
Joueur du FC Schalke 04
Joueur du 1. FSV Mayence 05
Joueur du SV Darmstadt 98
Joueur du Lechia Gdańsk
Naissance en août 1991
Naissance à Cologne